Vasari o Vásári puede referirse a:

 Giorgio Vasari (1511–1574), arquitecto, pintor y escritor italiano; 
 Lazaro Vasari o  Lazzaro Taldi (1399–1468), pintor italiano; o
 Nicolás Vásári (?-1358), trigésimo sexto arzobispo de Estrigonia.